Па́мятник Ми́нину и Пожа́рскому — копия памятника, установленного на Красной площади в Москве. Памятник расположен в исторической части Нижнего Новгорода на площади Народного Единства, под стенами Кремля, возле церкви Рождества Иоанна Предтечи.

История создания 

История памятника уходит корнями в Смутное время. Россия находилась в польско-литовской осаде, а Москва была оккупирована поляками. Тогда, в 1611 году, в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин начал призывать народ к ополчению против польских интервентов. Его горячо поддержал городской совет, воеводы и духовенство. По звону колокола народ собрался в Кремле, в Спасо-Преображенском соборе. После службы Минин обратился к нижегородцам с призывом встать на освобождение Русского государства от иноземных врагов. Тогда было принято решение о сборе средств для народного ополчения.

Также нужно было найти полководца для будущего ополчения. Нижегородцы решили просить возглавить его князя Дмитрия Пожарского. Знатный князь согласился не сразу и поставил условие, чтобы хозяйственными делами в ополчении заведовал Минин.

В 1803 году было решено начать сбор средств на возведение памятника в честь Минина и Пожарского. Иван Мартос сразу же взялся за дело. Первоначально предполагалось поставить памятник в Нижнем Новгороде, но из-за того, что он имел очень большую ценность для страны, было решено установить его на Красной площади в Москве.  состоялось торжественное открытие памятника. А в Нижнем Новгороде, на территории Кремля, в 1828 году, установили обелиск в честь Минина и Пожарского взамен монумента. В 1910-х планировалось установить новый памятник Минину и Пожарскому в городе, но из-за начала революционных событий его завершить не успели, а из материала, приготовленного для мемориала, коммунистами был изготовлен памятник «Жертвам революции 1905 года», который был установлен на площади Свободы.

В 2004 году мэр Москвы Юрий Лужков решил установить копию московского памятника в Нижнем Новгороде. Он предложил скопировать памятник знаменитому российскому скульптору Зурабу Церетели. И уже 4 ноября 2005 года состоялось торжественное открытие памятника на новой площади Нижнего Новгорода — площади Народного Единства. Выбор места оказался не случайным — ведь именно отсюда началось народное ополчение 1611 года.

Отличия памятников 
 Монумент, который стоит в Нижнем Новгороде, на 5 см меньше оригинала.
 Надписи на пьедесталах различаются:

См. также 
 Площадь Народного Единства
 Памятник Минину и Пожарскому
 Рождественская улица
 Ивановская башня
 Нижегородский кремль

Примечания 

Минину и Пожарскому
Минину и Пожарскому
Минину и Пожарскому
Здания и сооружения, построенные в 2005 году в России
Скульптуры 2005 года
2000-е годы в Нижегородской области
2005 год в Нижегородской области